Everton Ramos da Silva – calciatore brasiliano
 Neuci Ramos da Silva – cestista brasiliana
 Matias Aires Ramos da Silva de Eça – filosofo brasiliano
 Sidney Aparecido Ramos da Silva – calciatore brasiliano
 Thiago Anderson Ramos da Silva – lottatore di arti marziali miste e kickboxer brasiliano